Francesco Bonelli – attore, sceneggiatore e regista italiano
Francesco Bonelli – capitano reggente sammarinese